John Ellis kan syfta på bland andra:

* John Ellis (1698–1790), engelsk politisk skriftställare
 John Ellis (1710–1776), engelsk botaniker
 John Ellis (född 1946), brittisk teoretisk fysiker
 John Ellis (född 1952), engelsk gitarrist
 John Tracy Ellis (1905–1992), amerikansk kyrkohistoriker
 John Willis Ellis (1820–1861), amerikansk politiker
 E. John Ellis (1840–1889), amerikansk politiker
 R. John Ellis (född 1935), brittisk biokemist